Такмичење у троскоку за мушкарце, је било, једно од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 7. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовало је 27 троскокаша из 21 земље. Од тога 20 из 13 земаља је прескочило А квалификациону норму од 17,20 метара, а Б норму која је износила 16,85 метара 7 троскокаша из исто толико земаља. Специјалну позивницу добио је представник Уједињених Арапских Емирата.

 Квалификовани са А нормом 20,50

 Квалификовани са Б нормом 20,00

 Специјална позивница

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржало у два нивоа. Први ниво су квалификације у којима ће учествовали сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар је са три троскока покушао да постигне квалификациону норму. Такмичари који прескочили задату норму аутоматски су се квалификовали за финале. Ако је мање од 12 такмичара прескочило норму онда се та разлика попунињавала са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих троскокаша 2012. године пре првенства (29. јула 2012), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале је износила 17,10 метара. Норму су прескочила само два такмичарка (КВ), а осталих 10 су се пласирали према постигнутом резултату.(кв)

Финале

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Троскок на Летњим олимпијским играма